

События 
 Начало января — Ромеи Ираклия подступили к Ктесифону, разграбили все дворцы шаха в окрестностях. Хосров бежал. Взят Дастагерд — резиденция Хосрова, где захвачено 300 ромейских знамён. Мосты через канал Нахраван были разрушены. Ираклий начал отступать к Гандзаку. Шах Кавад заключил с Ираклием мир. Персы возвращают Византии все захваченные земли и христианские святыни. Май — Ираклий возвратился в Константинополь.
 Индийский астроном Брахмагупта составил астрономический трактат Брамаспутасидданта.
 Хосров II и 40 его сыновей убиты вельможами-несторианами. Власть захватил Кавад. Мир между Византией и Ираном. Иран возвращает все захваченные области.
 Окончание ирано-византийской войны
 Начало периода внутренней смуты в сасанидском Иране.
 628—632 — В Иране сменилось 8 царей и цариц.
 Йемен отпадает от персов.
 628—635 — Князь Армении Мжеж II Гнуни.
 628—631 — Князь Армении (совместно) Варас-Тироц Багратуни.
 Договор в Худайбии между Мухаммедом и мекканцами.

Родились 
 Гао-цзун, китайский император.

Скончались 
 Анастасий Персиянин, христианский святой.
 Кавад II, шахиншах Ирана и ан-Ирана, из династии Сасанидов.
 Мар Бабай Великий, видный деятель Ассирийской церкви Востока.
 Императрица Суйко, 33-й император Японии, первая женщина на японском престоле.
 Хосров II Парвиз, последний великий сасанидский император.
 Теоделинда, лангобардская королева, дочь герцога Баварии Гарибальда I.

См. также

Примечания